Horthy ist der Familienname folgender Personen:

 István Horthy (1904–1942), stellvertretender Regent des Königreichs Ungarn
 Miklós Horthy (1868–1957), ungarischer Militär und Politiker, Regent des Königreichs Ungarn, Vater von István Horthy